Termin PRTP ima više značenja.

 Laktocepin, enzim
 Portorikanska radnička revolucionarna partija